Иваничи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Иваничи — деревня в Червенском районе Минской области.

Украина 
 Иваничи — посёлок городского типа, районный центр в Волынской области.
 Иваничи — село в Костопольском районе Ровненской области.
 Иваничи — село в Ровненском районе Ровненской области.